Дилан Гвин (; род. , ) — шведская актриса. Наиболее известна по роли Уиллы Фрост в телесериале «По ту сторону».

Биография 
Дилан Гвин родилась и выросла в Стокгольме, Швеция. После окончания средней школы, Гвин изучала французский в университете Сорбонны в Париже и кинематографию в Стокгольмском университете, жила и работала в Лондоне. В 2008 году она была принята в Американскую академию для прохождения двухлетней программы обучения драматическому искусству. Она училась один год в кампусе Лос-Анджелеса (где она училась у Харви Солина, Джейми Николса, Перри Харта, Санди Масси, Джудит Буханнон, Бренды Бек, Карен Хенсель) и один год на территории кампуса Нью-Йорк (где она училась у Джеки Бартона, Тодда Питерса, Ларри К. Коллинза, Лиз Ортис , Сьюзен Пилары, Дэна Рэнкина). В настоящее время она проживает в Лондоне.

Фильмография

Примечания

Ссылки